Showerman ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Showerman (* 1971), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Grant Showerman (1870–1935), US-amerikanischer Klassischer Philologe